Гермене́втика ( «искусство толкования», от термина  («толкую, толковать»), этимология которого неясна) — изучение принципов интерпретации: например, принципов интерпретации каких-либо текстов или (систем) понятий — так как любые тексты или понятия формулируются в (не)определённых среде и контексте. В том числе, может применяться в смыслах:
 искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов, в том числе текстов классической древности;
 направление в философии XX века, выросшее на основе теории интерпретации литературных текстов.

Теоретик и (или) практик в области библейской (богословской), философской или филологической герменевтики называется гермене́втом.

В английском языке герменевтика может употребляться наравне с экзегетикой, служащей словом-синонимом.

Базовые понятия герменевтики 
 Герменевтический круг
 Герменевтическая процедура
 Необходимость предпонимания
 Бесконечность интерпретации
 Интенциональность сознания

Применяя методы герменевтики при изучении исторических документов необходимо учитывать ряд факторов: поскольку сочинитель создаёт текст документа, находясь в определённой культурной среде, большое значение имеют его социальный статус, образование, принадлежность к тому или иному роду (клану, сословию, группе), а также его отношение к тому, кто в то время находился у власти.

При обучении школьников целесообразно соблюдать последовательность «цепочки понимания», составляющей ту или иную «герменевтическую процедуру» в её утилитарно-практической модификации

Основные вопросы герменевтики 
 Как возможно понимание?
 Что следует предпринять, чтобы «текст» (вербальный или визуальный; философский или научный; религиозный или светский; технический или художественный; традиционный или авангардный; архаический или современный) перестал воспринимающего его субъекта отпугивать своей непонятностью?
 Соотношение истины и индивидуальности понимания конкретного субъекта
 Как помочь конкретному читателю прийти к своему индивидуальному пониманию конкретного «текста», освобождаясь от своего к нему равнодушия?

Этимология 
Хотя миф о Гермесе, скорее всего, не имеет никакого отношения к понятию «герменевтика», его всё же иногда связывают с идеей герменевтики. В древнегреческой мифологии Гермес (сын Зевса и плеяды Майи) был вестником богов, а также и изобрёл единицы мер, числа, греческий алфавит, нотную систему, астрономию и т. д. Образ Гермеса можно использовать в качестве метафоры, например как идею о силе слова, о многозначности высказываний, о консенсусе как критерии истинности высказываний и т. д.

История 

Термин герменевтика применялся чаще всего в отношении библейских текстов, затем — в значении учения о восстановлении первоначального смысла литературных памятников, дошедших в искажённом и частичном виде, непонятных без комментариев, а также в значении истолкования всякого произведения (сюда относятся, например, объяснительные издания авторов). В этом смысле герменевтика — дисциплина филологической критики.

Автором первой обобщающей работы по герменевтике был христианский мыслитель Аврелий Августин (354—430). Его труд назывался «Христианская наука, или Основания священной герменевтики и искусства церковного красноречия».

Герменевтике придаётся большое значение в литературоведении, поскольку при исследовании любого памятника литературы необходимо его максимально объективное толкование. Надо оговориться, что под текстом в герменевтике понимают не только рукописные творения авторов, но и произведения искусства, исторические события и другие объекты, которые «поддаются» пониманию. Процесс понимания рассматривают как движение по так называемому герменевтическому кругу. С одной стороны, текст рассматривают по отношению к эпохе, литературному жанру. С другой стороны, текст является духовной жизнью автора, а сама его духовная жизнь является частью исторической эпохи. Представление текста с этих двух позиций, переход от общего к частному и обратно и есть движение по герменевтическому кругу.

Герменевтика также является философским методом анализа текста. Так называется и философское направление, разрабатывающее философское применение герменевтики. Сторонниками и философами, внёсшими значительный вклад в герменевтику, являются немцы Гадамер, Шлейермахер, француз Поль Рикёр, итальянец Эмилио Бетти и русский учёный Густав Густавович Шпет.

Другим активным идеологом герменевтики можно назвать философа и историка Вильгельма Дильтея. Дильтей стремился оспаривать методику изучения природы путём внешнего наблюдения; он был активным сторонником «вчувствования». Таким образом, он призывал реконструировать исторические события и внешние явления путём самонаблюдения, понимания событий методом их личностного «сопереживания», «вживания» в них как во фрагмент духовного целого, как части всемирного единения природы и Духа.

Герменевтика и экзегетика в русском языке

Советский период 
В отечественном языкознании слова «экзегетика» длительное время было принято избегать, поскольку оно ассоциировалось с интерпретацией, прежде всего, библейских текстов, что в советское время считалось неприемлемым.

Герменевтика же, напротив, употреблялась достаточно широко, например, в трудах литературоведов, исследующих художественные тексты в контексте исторической эпохи. В частности, предметом изучения и научных публикаций становилась «филологическая герменевтика» и т. д.
Таким образом, экзегетика у нас может быть дополнительно понята как «нечто такое, чем запрещалось заниматься в советское время».

По понятной причине, тонких различительных оттенков смысла подобного рода в других языках нет. Например, в английском языке герменевтика и экзегетика часто смешиваются, трактуются на практике как взаимозаменяемые синонимы.

Современный язык 
В современном русском языке экзегетика понимается как раздел богословия, то есть как научная дисциплина, пусть и не строгим образом, но подразумевающая фактическое наличие того или иного религиозного верования у толкователя текста.

Герменевтика отстоит дальше от вопроса о наличии той или иной веры у интерпретатора текста, поэтому употребляется в первую очередь в светском контексте. Если экзегетика — это наука, то герменевтика — ближе к искусству понимания и разъяснения смысла текстов. В целом, герменевтика — более широкое, расплывчатое, развивающееся понятие, к ней сегодня могут отнести не только толкование текста, но и, например, понимание устной речи или близкого к ней по стилистике текста сетевого общения или музейного дизайна (чего никак нельзя сказать об экзегетике).

Таким образом, герменевтика с конца XIX века ассоциировалась у многих, в первую очередь, с интерпретацией, углубленным пониманием светской литературы (и любого текста вообще), а экзегетика — с исследованием и толкованием, прежде всего, церковных текстов, писаний святых отцов и т. д.

Следует обратить внимание, что в 13-м томе «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона (СПб, 1913) в соответствующей статье указывается, что герменевтика — «филологическая наука, отклоняющая всякіе директивы, откуда бы онѣ ни исходили». К середине XX века о герменевтике почти забыли, но к концу того века она вновь обрела популярность, только вот ее прикладная направленность за редким исключением была вытеснена философско-умозрительными ракурсами.

Отмечается, что

См. также 
 Анагога
 Анагогическое толкование
 Интерпретация (методология)
 Мидраш
 Пардес
 Психоанализ
 Тафсир
 Филология
 Экзегетика

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 Эмилио Бетти. Герменевтика как общая методология наук о духе. / Пер. с нем.: Е. В. Борисов. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. — 144 с. — 
 Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. — М.: Прогресс, 1988. — 704 с. — ISBN 5-01-001035-6
 Гадамер Х.-Г. Что есть истина? / Перевод М. А. Кондратьевой при участии Н. С. Плотникова. // Логос. — 1991. — № 1. — С. 30—37.
 Григорьев Б. В. Герменевтика и теория интерпретации. — Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002. — 146 с. — ISBN 5-7444-1318-9
 Ионин А. О. О филологической герменевтике. // Журнал Министерства народного просвещения, 1863, ч. 120.
 Кашин В. В. Онтологические и гносеологические проблемы генезиса понимания. — Уфа: Изд-во БашГУ, 2000. — 182 с. — ISBN 5-7477-0463-X
 Фридрих Шлейермахер. Герменевтика. / Пер. с нем. А. Л. Вольского. Науч. ред. Н. О. Гучинская. — СПб.: Европейский Дом, 2004. — 242 с. — ISBN 5-8015-0176-2
 Шпет Г. Г. Герменевтика и её проблемы.

Ссылки 

 Основы философской герменевтики
 Герменевтика в психоанализе 
 Рикёр П. Герменевтика и социальные науки
 Кузнецов В. Г. Герменевтика и её путь от конкретной методики до философского направления

 
Методология
Филология